Тёнсет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тёнсет, Дидрик (род. 1991) — норвежский лыжник, чемпион мира 2015 года в эстафете, победитель этапа Кубка мира.
 Тёнсет, Маркус (род. 1970) — норвежский актёр.